Angiolo Del Lungo – giornalista italiano
 Angiolo Del Lungo – medico italiano
 Carlo Del Lungo – fisico italiano
 Enrico Del Lungo – militare italiano
 Giorgio Del Lungo – scrittore e illustratore italiano
 Giovanni Del Lungo –  traduttore e dialoghista italiano
 Isidoro Del Lungo – storico, scrittore, poeta, critico letterario e uomo politico italiano
 Marco Del Lungo – pallanuotista italiano